Толста́я — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Толстая, Анисья Кирилловна (?—1732) — придворная дама (гоф-девица) Екатерины I.
 
 Толстая, Вера Васильевна (1879—1968) — народный учитель школ Елабужского уезда Вятской губернии.
 Толстой, Виктория (род. 1974) — шведская джазовая певица.
 
 
 Толстая, Марфа Никитична (род. 1967) — российский филолог, сотрудник Института славяноведения РАН.
 Толстая, Марья Фёдоровна (Каменская; 1817—1898) — русская писательница.
 Толстая, Надежда Николаевна (род. 1923) — советская и российская арфистка.
 
 Толстая, Сарра Фёдоровна (1820—1838) — русская поэтесса, прозаик.
 
 
 

 Толстая, Фёкла Никитична (род. 1971) — журналистка, теле- и радиоведущая, режиссёр.

 Двойные фамилии 
 Сухотина-Толстая, Татьяна Львовна (1864—1950) — русская писательница, автор мемуаров.
 Дымшиц-Толстая, Софья Исааковна (1884—1963) — художница, деятель русского авангарда.
 Крандиевская-Толстая, Наталья Васильевна (1888—1963) — русская поэтесса и мемуаристка.

 Топонимы 
 Толстая — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Толстая — село в Сумской области.
 Толстая — село в Черкасской области.

 Примечания